

Personnalités 
 Dominique Regère  (1816-1893), militant et homme politique français.
 Jean-François Régère (né en 1947), homme politique français.

Homonymie de patronyme